Railcom steht für:
 Kommission für den Eisenbahnverkehr RailCom, schweizerische Regulierungsbehörde
 Erweiterung des Digital-Command-Control-Standards für Modelleisenbahnen, siehe Digital Command Control #Railcom